Ла-Побла-де-Монторнес (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 12,3 км². Население — 2 888 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны